Gérase est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
Gérase est un prénom masculin désuet.

Gérase est aussi un patronyme

Saint chrétien 
 Gérase  († vers 450), ou Céras ou Cérat, d'origine burgonde, évêque de Grenoble en Dauphiné, chassé par les Ariens ; fêté le 6 juin.

Toponyme 
 Gérase, nom francisé de l'ancienne cité de Gérasa, aujourd'hui Jerash, dans le royaume de Jordanie.

Références